Vance kan syfta på:

Antarktis 

 Mount Vance,

Frankrike 

 Vancé, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire,

USA 

 Vance, Alabama, ort, Tuscaloosa County, 
 Vance, South Carolina, ort, Orangeburg County,